Bouchard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Patrice Bouchard
 Jean Bouchard